Gyalidea är ett släkte av lavar. Gyalidea (svamp) ingår i familjen Asterothyriaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar